Jankowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jankowski (* 1948), österreichischer Künstler
 Bernhard Jankowski (1886–1964), deutscher Politiker
 Christian Jankowski (* 1968), deutscher Künstler
 Denny Jankowski (* 1983), deutscher Ingenieur und Politiker (AfD)
 Edmund Jankowski (1903–1939), polnischer Ruderer
 Filipp Olegowitsch Jankowski (* 1968), russischer Schauspieler
 Frank Jankowski (* 1963), deutscher Autor und Künstler
 Henryk Jankowski (1936–2010), polnischer Geistlicher
 Horst Jankowski (1936–1998), deutscher Jazzpianist und Bandleader
 Iwan Filippowitsch Jankowski (* 1990), russischer Schauspieler
 Jan Stanisław Jankowski (1882–1953), polnischer Chemieingenieur, Aktivist der Partei der Arbeit (SP) und Politiker
 Johann Wilhelm Jankowski (1825–1870), böhmisch-österreichischer Vedutenmaler
 Józef Jankowski (1910–1941), polnischer Pallottiner-Priester
 Lech Jankowski (* 1956), polnischer Komponist und Maler

 Maria Jankowski (1887–1946), deutsche Sozialdemokratin, Kommunalpolitikerin
 Marian Jankowski (1931–2017), polnischer Gewichtheber
 Mark Jankowski (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Martin Jankowski (* 1965), deutscher Autor
 Michał Jankowski (1842–1912), polnisch-russischer Unternehmer, Naturforscher, Insektenkundler und Tierzüchter
 Oleg Jankowski (1944–2009), russischer Schauspieler
 Philipp Jankowski (* 1991), deutscher Volleyballspieler
 Rahel Johanna Jankowski (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Rostislaw Iwanowitsch Jankowski (* 1930), sowjetischer Schauspieler
 Siegfried Jankowski (1927–1997), deutscher Politiker
 Stanisław Jankowski (1911–2002), polnischer Offizier und Architekt
 Tadeusz Jankowski (1930–2022), polnischer Skilangläufer
 Theodor Jankowski (1852–1919), polnischer katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wiktor Pawlowitsch Jankowski (1907–1966), sowjetischer Generalmajor 
 Wojciech Jankowski (* 1963), polnischer Ruderer
 Zenon Jankowski (* 1937), polnischer Pilot und Astronaut

Siehe auch:

 Janikowski
 Jankofsky
 Jankowska
 Jankowsky